Hipparchia sogdiana är en fjärilsart som beskrevs av Hans Fruhstorfer 1910. Hipparchia sogdiana ingår i släktet Hipparchia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
sogdiana